Le Cercle Saint-Pierre de Limoges était un club de basket-ball français créé en 1929.
Le Cercle Saint-Pierre de Rome est une association catholique de la ville de Rome créée dans le but de défendre le Pape Pie IX.